Rüm Hart (friesisch; deutsch: Weites Herz)

 Rüm Hart, Passagierschiff, 1959 bis 1982 im Dienst der Wyker Dampfschiffs-Reederei, kurz W.D.R., siehe Baltica (Schiff, 1959)
 Rüm Hart, Passagierschiff, 1982 bis 2014 in Dienst der W.D.R., siehe Frisia XI
 Rüm Hart, Passagierschiff der W.D.R., siehe Adler Rüm Hart
 Rüm Hart (Album), ein Album von Reinhard Mey

Rüm hart ist Teil des nordfriesisch-sprachlichen (Eigenbezeichnung: Nuurdfriisk) Leitspruchs Rüm hart – klaar kiming. Auf deutsch, wörtlich übersetzt: „Weites Herz – klarer Horizont“, im übertragenen Sinne: weite Sicht oder weiter Blick.